

Holló
Holló, a varjúfélék családjába tartozó madárfaj
Holló, keresztnév
Holló, családnév
Holló csillagkép
Holló, a DC Comics egyik szuperhőse

A holló
Műalkotások
A holló (1845), Edgar Allan Poe verse
A holló (1989), James O’Barr képregénye
A holló (1943), Henri-Georges Clouzot filmje
A holló (1963), Roger Corman filmje
A holló (1994), Alex Proyas filmje
A holló (2012), James McTeigue filmje
A holló 2. – Az angyalok városa (1996), Tim Pope
A holló 3. – A megváltás (2000), Bharat Nalluri
A holló: Gonosz ima (2005), Lance Mungia
Holló – Út a mennyországba (1998), kanadai televíziós sorozat